Angelo Morbelli (1853-1919), peintre italien
  (1874-1947), chimiste et inventeur italien
  (1913-), footballeur italien
  (1907-1966), écrivain, parolier et humoriste italien